Osoby o tym nazwisku:
 Artur Święs – polski aktor
 Justyna Święs – polska wokalistka, autorka tekstów i piosenek oraz aktorka
 Tadeusz Święs – polski funkcjonariusz
 Władysław Święs – polski bankowiec, polityk